Изю́мов — русская фамилия.

Известные носители 
 Изюмов, Александр Филаретович (1885—1950) — архивист, историк, социалист, деятель русской эмиграции в Праге.
 Изюмов, Андрей Яковлевич (1855—?) — общественный и политический деятель, многолетний глава города Кременчуг.
 Изюмов, Владимир Николаевич (1977—2000) — рядовой 6-й роты, погиб в бою.

См. также 
 Изюмовка